Dibdin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dibdin (1745–1814), englischer Dichter, Komponist, Schriftsteller und Schauspieler
 Michael Dibdin (1947–2007), englischer Krimi-Schriftsteller
 Thomas Frognall Dibdin (1776–1844), britischer Bibliograf und  Autor